Waldschmidt bezeichnet:

 den Beinamen des bayerischen Heimatschriftstellers Maximilian Schmidt (1832–1919)
 einen Ortsteil der Gemeinde Groß Wokern im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern 

Waldschmidt ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Waldschmidt (* 1958), deutsche Soziologin
 Arno Waldschmidt (1936–2017), deutscher Zeichner und Grafiker
 Arnold Waldschmidt (1873–1958), deutscher Maler und Bildhauer
 Brigitte Waldschmidt (* 1958), deutsche Designerin und Künstlerin
 Britta Waldschmidt-Nelson (* 1965), deutsche Kulturwissenschaftlerin
 Ernst Waldschmidt (1897–1985), Orientalist
 Heinrich Waldschmidt (1843–1927), deutscher Genre-, Porträt- und Historienmaler 
 Henkie Waldschmidt (* 1988), niederländischer Rennfahrer
 Henriette Waldschmidt (1841–1921), deutsche Opernsängerin
 Hermann Waldschmidt (1862–1930), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Johann Jakob Waldschmidt (1644–1689), deutscher Mediziner
 Johann Martin Waldschmidt (1650–1706), deutscher Jurist, Gelehrter, Kunstsammler und Bibliothekar
 Johann Wilhelm Waldschmidt (1682–1741), deutscher Rechtswissenschaftler, Philosoph und Hochschullehrer
 Julius Waldschmidt (1811–1900), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Luca Waldschmidt (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Ludwig Waldschmidt (1886–1957), deutscher Maler und Grafiker
 Max Waldschmidt (1874–1931), deutscher Arzt und Politiker (DNVP)
 Michel Waldschmidt (* 1946), französischer Mathematiker
 Olga Waldschmidt (1898–1972), deutsche Bildhauerin und Mosaizistin
 Oswald Waldschmidt (1879–1949), deutscher Amtsrichter und Politiker (DNVP) 
 Otto Waldschmidt, deutscher Fußballspieler
 Paul Edward Waldschmidt (1920–1994), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Portland in Oregon
 Theodor Waldschmidt (1776–1841), deutscher Verwaltungsjurist und Abgeordneter im Fürstentum Waldeck
 Volker Waldschmidt (* 1974), deutscher Schauspieler
 Walther Waldschmidt (1860–1932), deutscher Manager und Politiker
 Werner Waldschmidt (* 1929), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Waldschmidt (1891–1965), deutscher Zeichenpädagoge, Museumsleiter und Heimatforscher
 Wilhelm Hulderich Waldschmidt (1669–1731), deutscher Mediziner
 Wolfgang Waldschmidt (* 1962), deutscher Fußballspieler 

Siehe auch:

 Waldschmidt-Preis, Kulturpreis
 Ernst-Waldschmidt-Preis der Stiftung Preußischer Kulturbesitz